Chiesa di San Nicola Vescovo – chiesa ad Argenta
 Chiesa di San Nicola Vescovo – chiesa a Castelpoto
 Chiesa di San Nicola Vescovo – chiesa a Ceppaloni
 Chiesa di San Nicola Vescovo – chiesa a Cotronei
 Chiesa di San Nicola Vescovo – chiesa a Ferrara
 Chiesa di San Nicola Vescovo – chiesa a San Salvo

Pagine correlate 
 Basilica di San Nicola (disambigua)
 Cattedrale di San Nicola
 Chiesa di San Nicola da Tolentino
 Chiesa di San Niccolò
 Chiesa di San Nicolao
 Convento di San Nicola
 Duomo di San Nicola
 Pieve di San Nicola